National Natural Landmark – oficjalny rejestr–program wybitnych przykładów historii naturalnej Stanów Zjednoczonych zasługujących na ochronę.

Jest jedynym programem przyrodniczym o zasięgu krajowym, który identyfikuje, rozpoznaje i kataloguje najważniejsze obiekty biologiczne i geologiczne własności publicznej i prywatnej. Program ma na celu promowanie i wspieranie dobrowolnej ochrony terenów reprezentujących geologiczną i ekologiczną historię Stanów Zjednoczonych. Wyraża także nadzieję na wzmocnienia poszanowania przez społeczeństwo dziedzictwa przyrodniczego kraju.

17 października 2012 w Rejestrze znajdowały się 594 obszary podlegające ochronie.

Program został ustanowiony 18 maja 1962 przez Sekretarza zasobów wewnętrznych Stewarta Udalla.

Organy legislacyjne zatwierdzone są ustawą Historic Sites Act of August 21, 1935 (49 Stat. 666, 16 U.S.C. 641). Program regulowany jest przepisami federalnymi Departamentu Zasobów Wewnętrznych Stanów Zjednoczonych 36 CFR Part 62.

Rejestr obejmuje obszary podlegające ochronie w 48 stanach i terytoriach zależnych USA.

Lista pomników przyrody 
Lista stanów albo terytoriów w kolejności alfabetycznej (październik 2012 – 594 pozycji).

Zobacz też 
 National Historic Landmark

Uwagi

Przypisy 

National Natural Landmark